Cyste, pathologische lichaamsholte die afgelijnd is door epitheelweefsel
Cyste (eencellige), stadium van een organisme als bacterie, alg of amoebe
L1-cyste, ruststadium bij bepaalde rondwormen